Трка на 3.000 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 1991. у Токију одржана је 24. и 26. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из Рима (Италија) 1987. одбранила је Татјана Самоленко-Доровских из Совјетског Савеза.

Земље учеснице 
Учествовало је 40 атлетичарки из 30 земаља.

  Ангола (1)
  Аустралија (1)
  Бразил (1)
  Гвам (1)
  Данска (1)
  Етиопија (1)
  Ирска (2)
  Италија (1)
  Јапан (1)
  Канада (2)

 Кенија (3)
  Кина (1)
  Костарика (1)
  Либан (1)
  Мјанмар (1)
  Немачка (1)
  Португалија (1)
  Румунија (2)
  САД (3)
  Свазиленд (1)

Сент Винсент и Гренадини (1)
  СССР (3)
  Того (1)
  Уједињено Краљевство (2)
  Финска (1)
  Француска (1)
  Хаити (1)
  Чехословачка (1)
  Швајцарска (1)
  Шпанија (1)

Освајачице медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 1991. 
27. август 1991.
{| class="wikitable" width=100%
|-
! colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 1991.
|-
| Светски рекорд
| Татјана Казанкина || 
| 8:22,62
| Лењинград, СССР
| 26. август 1984.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Мери Декер || 
| 8:34,62
| Хелсинки, Финска
| 9. август 1991.
|-
| Европски рекорд
| Татјана Казанкина || 
| 8:22,62
| Лењинград, СССР
| 26. август 1984.
|-
! colspan="6" | Рекорди после завршеног Светског првенства 1991.
|-
| Афрички рекорд
| Сузан Сирма || 
| 8:39,41| Токио, Јапан
| 26. август 1991.
|}

 Сатница 

 Резултати 

 Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у 3 квалификационе групе. За финале су се пласирале по 4 првопласиране из сваке групе (КВ''') и 3 по постигнутом резултату,

Финале 
,

Референце

Спољашње везе 

Светско првенство у атлетици на отвореном 1991.
Трка на 3.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном